Granollers puede hacer referencia a:

 Granollers, municipio y localidad de la provincia de Barcelona (España).
 Granollers de Rocacorba, localidad de la provincia de Gerona (España).
 Granollers Esportiu Bàsquet, equipo de baloncesto.
 Club Balonmano Granollers, equipo de balonmano.